Ба́бичі — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 910 осіб.

Через село проходить, станом на серпень 2015 року, «напрямок» «Львів» — «Радехів» — «Луцьк», раніше — автошлях .

На території села є 2 церкви.

Посилання 
 Прогноз погоди в с. Бабичі 

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області